Whitby — cidade na província de Ontário, Canadá
 Whitby (North Yorkshire) — cidade em North Yorkshire, Inglaterra
 Whitby (Virgínia Ocidental) — cidade no estado de Virgínia Ocidental, Estados Unidos
 Abadia de Whitby — abadia nas proximidades de Whitby (North Yorkshire)

Desambiguações de topônimos